A prima vista ([аппри́ма ви́ста]; в пер. с — буквально «с первого взгляда»), также prima vista, a vista или P. v. — музыкальный термин итальянского происхождения, указывающий на то, что музыкальное произведение (вокальное или инструментальное) исполняется без предварительного знакомства с ним или подготовки к нему. В русском языке иногда употребляется вместо эквивалентного выражения «с листа»; в немецком — «vom Blatt», в английском — «at sight» (также переводятся как «с листа»).

Примечания

Литература

См. также 
 Прима (интервал)
 А ливр увер

Музыкальные термины